Адамант (от греческого адамас ()) может означать:
  () — мифический металл, служивший материалом для орудий богов. — сверхпрочный и лёгкий материал (адамантий, адамантиум, адамантин) в мифологии и поэзии, так могут называть металл, алмаз или бриллиант.
 Адамант — в философии наасенов (нахашенов, нааситов; I—II века) священный высший человек, первый из троицы, от которой всё произошло.

 Адамант — название военного корабля:
 HMS Adamant (1780) — 50-ти пушечный корабль 4 ранга Королевского флота.
 HMS Adamant (1911) — плавбаза подводных лодок.
 HMS Adamant (A164) — плавбаза подводных лодок, 1940—1970.
 USS Adamant (AMc-62) — тральщик, 1941—1947.
 Адамант — название корабля:
 Adamant — корабль Остиндийской компании, 1811—1828.
 Адамант — первое название HMS Bonetta (1803) после постройки в 1798 году, в статусе торгового судна.

См. также 
 Адамантан — углеводород.
 Амантадин — лекарственное средство.
 Адамантина — муниципалитет в Бразилии.
 Adamantix — дистрибутив Linux, ориентированный на безопасность.
 Адамантий — вымышленный материал из комиксов Marvel Comics.
 Адамас
 Адимант
 Даймонд

Примечания